Джордж Андре Уэллс () — политический, государственный и общественный деятель Вануату. Спикер парламента Вануату (2012—2013).

Биография 
В 1974—1977 годах обучался в Технологическом институте Фиджи, окончил аспирантуру. Затем вступил в Вооружённые силы Франции. В 1980-х годах работал в морской грузовой компании ''Société française de navigation (Sofrana)'.

Занялся политикой, был членом партии Вануаку. В 1995 году был впервые избран депутатом парламента Вануату от г. Люганвиль. Переизбирался в законодательный орган страны в 1998, 2002, 2004, 2008 и 2012 годах.

В феврале 2004 года стал министром внутренних дел в правительстве Эдварде Натапеи (до 2007 года).

В 2008—2010 и 2012—2013 годах возглавлял Парламент Вануату.

Позже присоединился к Народной прогрессивной партии, основанной Сато Килманом в 2001 году.

В мае 2014 года премьер-министр Джо Натуман назначил его министром здравоохранения .

С 2010 года Д. Уэллс служил министром иностранных дел Вануату.
Уэллс в настоящее время является министром внутренних дел.

Ссылки 
 Джордж Андре Уэллс на сайте Парламента Вануату

Министры иностранных дел Вануату
Председатели парламента Вануату
Социалисты Вануату
Политики Вануату